Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2007 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2007 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine sieben Ersatzspieler melden, allerdings schöpften nur CA Cuna de Dragones-Ajoblanco Mérida und CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Solvay Torrelavega, CE Foment Martinenc Barcelona und CA La Caja Las Palmas setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei CA Cuna de Dragones-Ajoblanco Mérida und CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real je zehn Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 91 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten sieben die maximale Zahl von 7 Partien.

Punktbester Spieler war Miguel Llanes Hurtado (CA Cuna de Dragones-Ajoblanco Mérida) mit 5 Punkten aus 7 Partien, je 4,5 Punkte erreichten Baadur Dschobawa, Francisco Vallejo Pons (beide CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real) und Manuel Pérez Candelario (CA Linex-Magic Mérida), wobei Dschobawa 6 Partien spielte, Vallejo Pons und Pérez Candelario je 7. Iwan Tscheparinow (CA Linex-Magic Mérida) gewann bei seinen beiden Einsätzen und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von April 2007; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, PAR = Paraguay, PER = Peru, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von April 2007
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Linex-Magic Mérida

CA Cuna de Dragones-Ajoblanco Mérida

CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real

Iretza-Gros XT

CCA CajaCanarias Santa Cruz

CA Solvay Torrelavega

CA Reverté Albox

CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz

CE Foment Martinenc Barcelona

CA Llanera Alzira

CA La Caja Las Palmas

UGA Barcelona

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde.

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde 1 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Vorrunde 2 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Endrunde bei olimpbase.org (englisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2007